Kington kan syfta på:

 Kington, Gloucestershire – en ort i South Gloucestershire, Gloucestershire, England
 Kington, Herefordshire – en stad i Herefordshire, England
 Kington, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England
 Kington Langley – en ort och civil parish i Wiltshire, England
 Kington Magna – en ort och civil parish i Dorset, England
 Kington St. Michael – en ort och civil parish i Wiltshire, England